Leimuiderbrug (Haarlemmermeer), dorp in de Noord-Hollandse gemeente Haarlemmermeer
 Leimuiderbrug (brug), brug in het gelijknamige dorp